Märtens ist der Familienname der folgenden Personen:

 André Märtens (* 1966), deutscher Friseur und Autor
 Gesine Märtens (* 1971), deutsche Politikerin
 Lukas Märtens (* 2001), deutscher Schwimmer
 Markus Märtens (* 1962), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof